Реза Дехдар (; 2 июля 1995 года, Иран) — иранский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 102 кг. Призёр чемпионата мира 2019 года.

Карьера 
Дебютировал на международной арене в 2015 году на молодёжном чемпионате мира во Вроцлаве, где выступал в весовой категории до 94 кг и занял 5 место с результатом 341 кг.

На чемпионате мира 2019 года в Паттайе Реза Дехдар завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 102 кг, подняв общий вес 394 кг. В упражнении рывок он стал шестым, а в толкании штанги занял первое место и получил малую золотую медаль (219 кг).

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 102 кг завоевал серебряную медаль по сумме двух упражнений с результатом 390 кг, также в его копилке малая золотая медаль в рывке (177 кг).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжелоатлеты Ирана